Jaime Ayala puede referirse a:

 Jaime Ayala, futbolista mexicano
 Jaime Ayala, periodista peruano